Kronawitter ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Kronawitter (1928–2016), deutscher Politiker, Oberbürgermeister der Stadt München und MdL Bayern
 Hildegard Kronawitter (* 1946), deutsche Politikerin, MdL Bayern
 Karl Günther Kronawitter (1934–2000), MdL Hessen

Siehe auch: Kronawetter